Puchar Ministra Obrony Narodowej 2013 – 52. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, która odbyła się 17 sierpnia 2013 na liczącej 179 kilometrów trasie wokół Płocka; wyścig był częścią UCI Europe Tour 2013.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2013 w kolarstwie
2013 w polskim sporcie
2013